Number[s] — дебютный студийный альбом американской металкор-группы Woe, Is Me, выпущенный 30 августа 2010 года на Rise Records и его подразделении Velocity Records. Альбом был переиздан 16 июля 2012 года с Хансом Аллигудом и Эндрю Пайано, заменивших ушедших Тайлера Картера и Тима Шеррилла. Это единственный альбом, выпущенный в оригинальном составе до внутренних конфликтов в группе. Он был спродюсирован Кэмероном Мизеллем в его родном городе Орландо, штат Флорида.

Список песен

Участники записи 

Состав Woe, Is Me в стандартном издании
 Тайлер Картер – чистый вокал
 Майкл Бон – скриминг
 Тим Шеррилл – соло-гитара
 Кевин Хансон – ритм-гитара
 Кори Феррис – бас-гитара
 Бен Феррис – клавишные, гроулинг; ведущий вокал (треки 1, 4, 10)
 Остин Торнтон – ударные, музыкальное программирование

Состав Woe, Is Me в переиздании
 Ханс Аллигуд – чистый вокал (треки 1, 3, 6)
 Тайлер Картер – чистый вокал (треки 2, 4, 5, 7–16)
 Майкл Бон – скриминг
 Эндрю Пайано – соло-гитара (треки 1, 3), акустическая гитара (трек 6)
 Джеффри Хиггинс - соло-гитара (трек 5)
 Тим Шеррилл – соло-гитара (треки 2, 4, 7–16)
 Kevin Hanson – ритм-гитара
 Cory Ferris – бас-гитара
 Ben Ferris – клавишные, гроулинг, ведущий вокал (треки 7, 10, 16)
 Остин Торнтон – ударные, программирование

Additional musicians
 Джонни Крейг – гостевой вокал в треках 8 и 10 (треки 14 и 16 в переиздании)
 Калеб Шомо – ремиксы (треки 2 и 4 в переиздании)

Production
 Спродюсировано Кэмероном Мизеллем @ Chango Studios
 Спродюсировано Калебом Шомо (треки 1 и 3 в переиздании)